El nombre Joseph Ward puede referirse a las siguientes personas:

Joseph Ward, político neozelandés;
Joseph Ward, boxeador irlandés.